Le terme Euro 2015 peut désigner différentes compétitions sportives à l'échelle européenne : 
 Basket-ball :
 le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2015
 le Championnat d'Europe de basket-ball masculin 2015
 Basket-ball en fauteuil roulant :
 le Championnat d'Europe de basket-ball en fauteuil roulant masculin 2015
 le Championnat d'Europe de basket-ball en fauteuil roulant féminin 2015
 Volley-ball :
 le Championnat d'Europe de volley-ball masculin 2015